У́лица Кожеду́ба — название улиц в различных населённых пунктах России, названных в честь советского военного деятеля, лётчика-аса времён Великой Отечественной войны И.Н. Кожедуба.

 Улица Кожедуба — улица в Балашихе.
 Улица Кожедуба — улица в Салавате.